Мардук-апла-иддин — имя царей Вавилона:
 Мардук-апла-иддин I
 Мардук-апла-иддин II